Citizens Bank steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:

 Citizens Bank (Dade County, Florida), NRHP-Nr. 88002993
 Citizens Bank (Levy County, Florida), NRHP-Nr. 95001369
 Citizens Bank (Indiana), NRHP-Nr. 85001207
 Citizens Bank (Wisconsin), NRHP-Nr. 85001661
 Citizens Bank and Trust Company Building, Former in Waynesville, North Carolina, NRHP-Nr. 91000261
 Citizens Bank of Lafourche in Thibodaux, Louisiana, NRHP-Nr. 86000427
 Citizens Bank of Vidalia in Vidalia, Georgia, NRHP-Nr. 91002004
 Citizens Bank Tower in Oklahoma City, Oklahoma, NRHP-Nr. 09000978

Siehe auch:
 Citizens Bank Building
 Citizens National Bank
 Citizens State Bank